Susisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Vargön (ö i Finland), Nyland, Helsingfors,  (68 ha)
2. Susisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott),  (0 ha)
3. Susisaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,09, long 23,79),  (1 ha)
4. Susisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki),  (1 ha)
5. Susisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (66 ha)
6. Susisaari (ö i Finland, Lappland), Kemi-Torneå,  (1 ha)
7. Susisaari (ö i Finland, Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 

Robotskapade Finlandförgreningar